Die DFS Classic 2004 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 5. bis 13. Juni 2004 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Tatiana Golovin mit 4:6, 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Marija Kirilenko / Marija Scharapowa mit 6:2 und 6:1 gegen Lisa McShea / Milagros Sequera.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die DFS Classic 2004 fand vom 5. bis 7. Juni 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Birmingham